Colonia San Martín kan syfta på följande platser:

Argentina 

 José de San Martín (kommunhuvudort i Argentina), Chubut,

Mexiko 

 Colonia San Martín, Puebla, ort, Zapotitlán, 
 Colonia San Martín, Hidalgo, ort, Singuilucan, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar